Vasotrema är ett släkte av plattmaskar. Vasotrema ingår i familjen Spirorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Vasotrema